Биржи́шка () — литовская фамилия. Её женские варианты Биржишкене (; замужняя женщина) и Биржишкайте (; незамужняя женщина).

Известные носители 
 Биржишка, Антанас (; 1855—1922) — литовский врач и общественный деятель; отец Вацловаса, Виктораса, Миколаса Биржишки.
 Биржишка, Вацловас (; 1884—1956) — литовский юрист, библиограф, историк культуры, общественный и политический деятель; брат Виктораса Биржишки и Миколаса Биржишки.
 Биржишка, Викторас (; 1886—1964) — литовский математик, общественный и политический деятель.
 Биржишка, Миколас (; 1882—1962) — литовский историк литературы и культуры, общественный и политический деятель.